Die Badminton-Weltmeisterschaft 2013 fand vom 5. bis zum 11. August 2013 in Guangzhou in Volksrepublik China statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Setzliste 
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Ma Jin / Tang Jinhua
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Bao Yixin / Zhong Qianxin
  Eom Hye-won / Chang Ye-na
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
  Poon Lok Yan / Tse Ying Suet
  Lee So-hee / Shin Seung-chan
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei
  Gebby Ristiyani Imawan / Tiara Rosalia Nuraidah
  Ko A-ra / Yoo Hae-won

Ergebnisse

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
Weltmeisterschaft 2013
Weltmeisterschaft 2013/Damendoppel
Weltmeisterschaft 2013